Ресу́рс (от ) — источник покрытия нужд, потребностей. Понятие «ресурс» применяется также как характеристика созданной людьми продукции.

Ресурс — количественно измеряемая возможность выполнения какой-либо деятельности человека или людей; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат. В обобщённом виде в производстве ресурсы называются факторами.

В соответствии с теорией витальных ресурсов, каждый человек является обладателем четырех экономических активов:
 денежных средств (доход) — ресурс возобновляемый;
 энергии (жизненная сила) — ресурс частично возобновляемый;
 времени — ресурс фиксированный и принципиально НЕвозобновляемый;
 знаний (информации) — ресурс возобновляемый, это часть человеческого капитала, которая может и нарастать, и разрушаться.

Понятие ресурс является близким (но не совпадающим по содержанию) с понятием , который, в широком смысле, рассматривается как «запасные» средства.

Понятие ресурс может быть связано с деятельностью организаций и их продукцией или применяется к продукции организаций.

Ресурсы бывают задействованными, в  и .

Виды ресурсов

Природные ресурсы 
 Неисчерпаемые ресурсы
 Исчерпаемые ресурсы
 Возобновляемые ресурсы
 Невозобновляемые ресурсы

Экономические ресурсы (факторы производства) 
 Капитал
 Организационные ресурсы
 Трудовые ресурсы — человеческий капитал, человеческие ресурсы.
 Финансовые ресурсы
 Собственность

Административный ресурс 
Административный ресурс это возможность пользования той или иной политической силой структур власти в своих целях (в политике, в отстаивании хозяйственных, экономических, правовых и проч. интересов).

Информационные ресурсы 
 Вычислительные ресурсы (в информационных технологиях)
 Ресурсы операционной системы Windows
 Интернет-ресурсы
 Сетевые ресурсы
 Ресурсы памяти (устройств запоминания)

Временны́е ресурсы 
ресурс (запас) времени — до установленного срока чего-либо

а также:
 Ресурс (игры) — элемент стратегических игр, используемый для получения юнитов и строений.
 Ресурс (техника) — объём работы или срок эксплуатации, на который рассчитывается машина, здание и т. п. После исчерпания ресурса безопасная работа устройства не гарантируется, ему требуется капитальный ремонт или замена.
 Моторесурс — ресурс двигателя. Измеряется в мото-часах или километрах (км) пробега.
 Территория — один из главных ресурсов живых организмов, людей, организаций, административно-территориальных образований и стран.
 В туризме
 Рекреационные ресурсы
 ресурсы (психология) — психологические возможности человека, по решению стоящих перед ним задач, включая преодоление и адаптацию к неблагоприятным условиям жизни
 Здоровье — один из самых главных ресурсов человека
 Образование — ресурс развития личности, общества и государства

См. также 
 Инвестиции
 Оптимизация
 Ценности

Примечания 

Факторы производства
Экономика окружающей среды